Shehadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Bassel Shehadeh (* 1984–2012), syrischer Filmemacher, Informatiker und Aktivist 
 Raja Shehadeh (* 1951), palästinensischer Rechtsanwalt und Schriftsteller